Belleville (Deux-Sèvres)
 Belleville (Rhône) 
 Belleville (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Belleville-en-Caux, Seine-Maritime
Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, Ardennes
Belleville-sur-Loire, Cher
Belleville-sur-Mer, Seine-Maritime
Belleville-sur-Meuse, Meuse
Belleville-sur-Vie, Vendée

Le Plessis-Belleville, Oise
Prunay-Belleville, Aube
Saint-Jean-de-Belleville, Savoie
Saint-Martin-de-Belleville, Savoie
Saint-Pierre-de-Belleville, Savoie

Belleville (Parijs) is ook een wijk in Parijs.
Belleville (metrostation) is een metrostation in Parijs.

Belleville, Bellville of Belville kan verder verwijzen naar:

Argentinië:
 Belville (Argentinië)
Canada: 
 Belleville (Ontario)
Ierland:
 Belville (Ierland)
Verenigde Staten:
 Belleville (Arkansas)
 Bellville (Georgia)
 Belleville (Illinois)
 Belleville (Kansas)
 Belleville (Michigan)
 Belleville (New Jersey)
 Belville (North Carolina)
 Bellville (Ohio)
 Belleville (Pennsylvania)
 Bellville (Texas)
 Belleville (West Virginia)
 Belleville (Wisconsin)
Zuid-Afrika:
 Bellville (Zuid-Afrika)